L'adjectif sylvicole peut faire référence à :
 la sylviculture ;
 la période sylvicole de la préhistoire et de l'histoire précolombienne d'Amérique du Nord ;
 aux espèces qui vivent préférentiellement dans les forêts.